(Де) Конинк ((de) Koninck, (de) Coninck) — нидерландская фамилия. Известные носители:

 Конинк, Давид (1636—1699) — фламандский художник;
 Конинк, Петер — национальный герой Фландрии;
 Конинк, Саломон (1609—1656) — нидерландский художник;
 Конинк, Филипс (1619—1688) — нидерландский художник.
 Конинк, Херман де (1944—1997) — фламандский поэт, журналист, эссеист, переводчик с английского.